

Geografia 
 Somalia – Stato africano ufficialmente denominato Repubblica Federale di Somalia 
Repubblica Somala – denominazione del Paese dal 1960 al 1969
Repubblica Democratica Somala – denominazione del Paese dal 1969 al 1991
 Somalia italiana – ex-colonia del Regno d'Italia
 Somalia britannica – ex-colonia britannica (oggi Somaliland)
 Somalia francese – ex-colonia francese (oggi Gibuti)
 Grande Somalia – regione geografica che si riferisce ai territori del Corno d'Africa abitate da somali

Persone 
 Somália (Wanderson de Paula Sabino) – calciatore brasiliano nato nel 1977 
 Somália (Paulo Rogério Reis Silva) – calciatore brasiliano nato nel 1984
 Somália (Wergiton do Rosário Calmon) – calciatore brasiliano nato nel 1988

Altro 
 Somalia – piroscafo
 1430 Somalia – asteroide
 Villa Somalia – palazzo presidenziale della Somalia